Бен Джо́нсон (, реже — Jonson) — сочетание краткого имени Бен (от , Бенджамин) и фамилии Джонсон, под которым известны:
 Джонсон, Бен (Jonson, 1572—1637) — английский поэт, драматург, актёр и теоретик драмы.
 Джонсон, Бен (1918—1996) — американский киноактёр.
 Джонсон, Бен (род. 1961) — канадский легкоатлет-спринтер.
 Джонсон, Бен (род. 2000) — английский футболист.

См. также 
 «Бен Джонсон и Уильям Шекспир играют в шахматы» — двойной портрет, приписываемый Карелу ван Мандеру (1603).